Río Grey hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 
En 
 Grey River, localidad en Terranova y Labrador:

Ríos 
En 
 Río Grey (Australia), estado de Victoria;
En 
 Río Grey (Canadá), en Terranova y Labrador;
En 
 Río Grey (Chile), pasa por el Parque nacional Torres del Plaine y desemboca en el río Serrano;
En 
 Río Greys, afluente del río Snake;
En 
 Río Grey (Nueva Zelanda), en el noroeste de West Coast;
 Río Grey (Fiordland), en el área de Fiordland;